Clearwater Nova Scotia Men’s Provincial Championship 2015, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 3-8 lutego 2015 w Halifaksie, na lodowisku Halifax Curling Club. 

W turnieju triumfował Glen MacLeod. Mistrz prowincji wystąpi na Tim Hortons Brier 2015.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Tie-breaker 
7 lutego 2015; 9:00

Play-off

1-2 
7 lutego 2015; 14:00

3-4 
7 lutego 2015; 14:00

Półfinał 
7 lutego 2015; 19:00

Finał 
8 lutego 2015; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2015 w curlingu
2015